Луїс Лопес ():
 Луїс Карлос Лопес (1879—1950) — колумбійський поет.
 Луїс Артуро Гонсалес Лопес (1900—1965) — гватемальський політичний діяч. В.о. президента країни у 1957 році.
 Луїс Лопес Рекарте (нар. 1962) — іспанський футболіст. Володар Кубка кубків УЄФА.
 Луїс Дієго Лопес (нар. 1974) — уругвайський футболіст. Володар Кубка Америки.
 Луїс Альберто Лопес (нар. 1993) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF в напівлегкій вазі.
 Луїс Лопес Фернандес (нар. 1993) — гондураський футболіст, воротар. Учасник чемпіонату світу та Олімпійських ігор.
 Луїс Федеріко Лопес (нар. 2001) — іспанський футболіст.
 Луїс Фернандо Лопес — головний герой гри «Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony»

Див. також 
 Луїс-Лопес (Нью-Мексико)